Kopf in der Schlinge ist der Titel folgender Fernsehfilme:

 Kopf in der Schlinge (Film), Fernsehfilm von 1960
 Polizeiruf 110: Kopf in der Schlinge, Kriminalfilm von 2003 aus der Reihe Polizeiruf 110